Die Schachweltmeisterschaft 1937 war ein Revanchekampf zwischen dem Weltmeister Max Euwe und seinem Vorgänger Alexander Aljechin. Aljechin gelang es, den Titel zurückzugewinnen.

Vorgeschichte 
Nachdem Euwe im WM-Kampf 1935 gegen Aljechin gewonnen hatte, erklärte er sich bereit, ihm eine Revanche zu gewähren. Dies war keineswegs selbstverständlich; Aljechin selbst hatte seinem Vorgänger Capablanca eine solche Revanche verweigert. Es war der letzte WM-Kampf, bei dem der amtierende Weltmeister die Kontrolle über den Titel hatte und die Modalitäten festsetzen konnte.

Organisation und Regeln 
Gespielt wurde in mehreren Städten der Niederlande. Sieger solle derjenige sein, der als Erster 15½ Punkte und 6 Gewinnpartien erzielt hätte.

Verlauf 
Das Match dauerte vom 5. Oktober bis zum 4. Dezember 1937. Bis zur 20. Partie (Spielstand 9:11) konnte Euwe das Match weitgehend ausgeglichen gestalten. Dann aber kassierte er vier Niederlagen in fünf Partien und unterlag entsprechend deutlich.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Schachweltmeisterschaft 1937
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! 22 !! 23 !! 24 !! 25 !! Siege !! Punkte
|-
| align=left | Euwe || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 4 || 9½ 					
|-
| align=left | Aljechin ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 10 || 15½ 				
|}

Folgen 
Aljechin behielt den WM-Titel bis zu seinem Tod 1946, ohne einen weiteren Weltmeisterschaftskampf auszutragen. Sein Nachfolger wurde Michail Botwinnik, der das Weltmeisterschaftsturnier 1948 gewann.

Literatur 
 Raymund Stolze: Umkämpfte Krone – Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow. Sportverlag, Berlin 1992, ISBN 3-328-00526-9.

Weblinks 
 Bericht mit Partien bei chessgames.com (englisch)

1937
Schachwettbewerb in den Niederlanden
Schachveranstaltung 1937